Рот Фронт (організація) — «Союз червоних фронтовиків» (Roter Frontkämpferbund), створений на початку 1920-х років. Керував Рот-фронтом Вільгельм Пік, з 1925 — Ернст Тельман.
 Рот Фронт (жест) — інтернаціональний пролетарський жест: піднята права рука із стиснутим кулаком. Отримав популярність в 1930-х роках, особливо під час громадянської війни в Іспанії.
 Рот Фронт (фабрика) — шоколадно-кондитерська фабрика в Москві.
 Рот Фронт (кіностудія) — радянська довоєнна кіностудія.
 Рот Фронт (теплохід) — радянський теплохід, потоплений німцями в листопаді 1941 в Чорному морі.
 Рот Фронт-1 — радянський планер конструкції О. К. Антонова.
 Рот Фронт-2 — радянський планер конструкції О. К. Антонова.
 Рот Фронт-3 — радянський планер конструкції О. К. Антонова.
 Рот Фронт-4 — радянський планер конструкції О. К. Антонова.
 Рот Фронт-5 — радянський спортивний планер, 1934.
 Рот Фронт-7 — радянський спортивний планер.
 Рот Фронт-8 — радянський серійний десантний планер часів німецько-радянської війни, 1941.
 Rotfront — берлінський музичний гурт

Спорт

Футбольні клуби 
 «Рот Фронт» — колишній футбольний клуб із Києва.
 «Рот Фронт» — колишній футбольний клуб із Полтави.

Населені пункти 
 Ротфронт — колишня назва села Владівка, Чернігівського району, Запорізької області